Tabula rasa – pogląd filozoficzny

Tabula rasa może odnosić się także do:
 Tabula Rasa – polska seria komiksowa
 Tabula Rasa – album Einstürzende Neubauten
 Tabula Rasa – album Kacpra Orlikowskiego i PSR-a
 Tabula Rasa – gra komputerowa